

Onomastica
Bonetto – variante del nome proprio di persona italiano Bono
 Bonetto – cognome italiano

Persone
Aline Bonetto – scenografa francese
Felice Bonetto – pilota automobilistico italiano
Gherardo Bonetto – ex cestista italiano, figlio di Justo
Giuliano Bonetto – doppiatore italiano
Justo Bonetto – ex cestista italiano
Monica Bonetto – doppiatrice, attrice e critica teatrale italiana
Pietro Bonetto – arbitro di calcio italiano
Riccardo Bonetto – calciatore italiano
Roberto Bonetto – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Rodolfo Bonetto – designer, docente e batterista italiano